

Patronyme 

 Jean Combaz est un architecte moderniste belge.
 Christian Combaz est un écrivain français né en 1954 en Algérie.

Patronyme savoyard
Patronyme francoprovençal